Francesco Primaticcio, detto il Bologna (Bologna, 1504 – Parigi, 1570) è stato un pittore e decoratore italiano.
Il Bologna è un quotidiano del gruppo E Polis